Lluís I de Baviera o Lluís I de Wittelsbach (Kelheim, 1173 - Kelheim, 1231), duc de Baviera el 1183 i comte palatí del Rin el 1214 
 Lluís II de Baviera o Lluís II de Wittelsbach dit "el Sever" (1229 -1294), duc de Baviera i comte palatí del Rin (1253 -1294)
 Lluís III de Baviera o Lluís III de Wittelsbach (1269 - 1296), duc de la Baixa Baviera (1290-1296) amb el seu germans Otó V de Baviera i Esteve I de Wittelsbach 
 Lluís IV de Baviera o Lluís IV de Wittelsbach (Munic, 1282- Fürstenfeldbruck, 1347), emperador del Sacre Imperi (1328 -1346), duc de l'Alta Baviera (1294-1347), comte palatí del Rin, i rei d'Itàlia (1327-1347)
 Lluís V de Baviera o Lluís V de Wittelsbach (1315 - 1361), marcgravi de Brandenburg i comte de Tirol, duc de Baviera (1347-1349) i d'Alta Baviera (1349-1361) 
 Lluís VI de Baviera o Lluís VI de Wittelsbach dit «el Romà» (1328 - 1365), duc de Baviera (1347-1351) i marcgravi de Brandenburg (1351-1365) i príncep elector de Brandenburg (1356-1365)
 Lluís VII de Baviera o Lluís VII de Wittelsbach (~1368 - 1447, Burghausen), duc de Baviera-Ingolstadt (1413-1443)
 Lluís VIII de Baviera o Lluís VIII de Wittelsbach dit «el Geperut» (París, 1403- Ingolstadt, 1445), duc de Baviera-Ingolstadt (1443 - 1445) 
 Lluís IX de Baviera  o Lluís IX de Wittelsbach dit «el Ric» (Burghausen, 1417 - Landshut, 1479), duc de Baviera-Landshut (1450 -1479)
 Lluís X de Baviera (Grünwald, 1495 - Landshut, 1545), duc de Baviera (1516-1545), juntament amb el seu germà gran Guillem IV 
 Lluís de Baviera o Lluís el Germànic (804, Frankfurt del Main, 876), rei dels francs orientals 
 Lluís I de Baviera, (Estrasburg, 1786 - Niça, 1868) rei de Baviera (1825 -1848)
 Lluís II de Baviera, (1845 - 1886), rei de Baviera (1864 - 1886)
 Lluís III de Baviera (1845, Residenz de Munic - Sárvár, Hongria, 1921), Rei de Baviera (1913 -1918)